Дивізіон 1: 1995 — сезон у  Дивізіоні 1, що був другою за рівнем клубною лігою у шведському футболі після Аллсвенскан. 

У чемпіонаті взяли участь 28 клубів, розділені на дві групи. Сезон проходив у два кола, розпочався у квітні й завершився в листопаді 1995 року.

Переможцями змагань у групах стали клуби Умео ФК і «Оддевольд», які й здобули право підвищитися в класі та виступати наступного сезону в Аллсвенскан.

Турнірні таблиці

Північна група

Південна група

Плей-оф на підвищення
 «Єфле» — «Естерс» 0:1, 0:3
 ГАІС Гетеборг — ІФК Норрчепінг 1:1, 0:1

Плей-оф на вибування

Перший етап
 Мутала АІФ - «Норрбю» ІФ (Бурос) 2-2,	2-1
 ІФК Сундсвалль - ІК «Сіріус» (Уппсала)	0-1,	1-1
 Тиреше ФФ - ІФК Вестерос  0-2,	1-0
 «Квідінг» ФІФ (Гетеборг) - ІФК Треллеборг	2-1,	0-3

Другий етап
 ІФК Треллеборг - Мутала АІФ 	2-2,	1-1
 ІФК Вестерос - ІК «Сіріус» (Уппсала) 	0-2,	0-3

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Таблиці 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
1995 у шведському спорті